Ez a cikk a Korhatáros szerelem epizódjainak listáját tartalmazza.

Évadáttekintés

Első évad (2017-2018)

Második évad (2018)

Jegyzetek 

Korhatáros szerelem